La saison 2015-2016 de l'Espérance sportive de Tunis est la  consécutive du club dans l'élite qui permet au club de disputer la Ligue I ainsi que la coupe de Tunisie. Le club joue aussi sa  et sa  coupe de la confédération en commençant par la phase de poules en 2015 et par les seizièmes de finale en 2016.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif 

|-

|-

|-

|-

Matchs amicaux

Coupe de la confédération

2015 
Groupe A

|}

2016

Championnat de Tunisie  
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

| valign="top" align="left" width="33%" |

|}

Coupe de Tunisie

2014-2015

2015-2016

Statistiques individuelles 
Mis à jour le

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Références 

2015
Tunis, Espérance de